désigne :

 Saranac, un village du Michigan ;
 Saranac, un village de l’État de New York ;
 Saranac Lake, un village de l’État de New York.

Homonymie de toponyme